Patriark av Alexandria kan syfta på:
 Latinsk patriark av Alexandria – ledare för romersk-katolska kyrkan i Alexandra 1215–1964
 Koptisk-katolsk patriark av Alexandria – överhuvud för Koptisk-katolska kyrkan 1741–
 Koptisk-ortodox påve och patriark av Alexandria – påve och patriark för Koptisk-ortodoxa kyrkan 444–
 Grekisk-ortodox patriark av Alexandria – ledare för Ortodoxa kyrkan av Alexandria 460–

Se även 
 Lista över patriarker av Alexandria – en lista över patriarker av Alexandria före schismen 451